Бейкер, Колин:
 Бейкер, Колин (род. 1943) — английский актёр.
 Бейкер, Колин (1934—2021) — валлийский футболист.